Sport
 Mark Taylor (zwemmer) (* 1960), Brits zwemmer
 Mark Taylor (cricketspeler) (* 1964), Australisch cricketspeler
 Mark Taylor (rugbyspeler) (* 1973), Welsh rugbyspeler
 Mark Taylor (autocoureur) (* 1977), Brits autocoureur
 Mark Taylor (biljarter), Brits snookerspeler
 Techniek
 Mark Taylor (geluidstechnicus) (* 1966), rits filmgeluidstechnicus
Entertainment
 Mark Taylor (producent), Brits muziekproducent en songwriter
 Mark Taylor (acteur) (* 1977), Canadees acteur
 Mark Taylor (drummer) (* 1962), Brits jazzdrummer
 Mark Taylor (hoornist), Amerikaans jazzmuzikant, componist en producent
 Mark Owen-Taylor, Australisch acteur
Wetenschap
 Mark C. Taylor (* 1945), Amerikaans religiefilosoof
 Mark F. Taylor (* 1957), Amerikaans politicus
 Mark P. Taylor (* 1958), Brits econoom